A veia retromandibular é uma veia da cabeça. Cruza a glândla parótida, acompanhando o nervo facial. A veia é visivel na Ressonância Magnética permitindo adivinhar na imagm a presença do nervo e, desse modo, não o lesar. A lesão do nervo facial é o principal risco da cirurgia à glândula parótida.

Retromandibular